Agustí Pàniker (n. Barcelona; 1959) és editor i escriptor, especialitzat en la cultura de l'Índia. Fill del filòsof Salvador Pàniker i la dibuixant Núria Pompeia Vilaplana, és autor dels llibres El jainismo i Índika, aquest últim subtitulat "Una descolonització intel·lectual: reflexions sobre la història, l'etnologia, la política i la religió al Sud d'Àsia".

Ancorat en una sensibilitat post-colonial i pluralista, Agustí Pàniker mostra com l'Índia i Occident es van modelar concatenadament, i com els mateixos indis van reinscriure i van hibridar les narratives, categories i desenvolupaments de la modernitat. El propòsit de Pàniker és, doncs, una descolonització dels clixés, tòpics i narratives que poblen la nostra manera d'entendre el món índic. És un intent de neutralitzar l'agressiva visió occidental de la modernitat i mostrar que hi ha altres maneres d'estar en el món, de veure'l i d'entendre'l.

L'obra més recent de Pàniker, Els sikhs, és una anàlisi molt completa d'aquesta important comunitat índia, amb la seva història, la seva religió i els seus costums.

En alguna ocasió, Pàniker s'ha definit com un mediterrani que enyora l'Índia i a qui apassionen l'escriptura, la música i els viatges. Pàniker ha resumit la seva trajectòria intel·lectual i espiritual en una entrevista al llibre Espirituals sense religió, de Laia de Ahumada.

Referències 

Escriptors barcelonins contemporanis